Molekulska formula -{C6H7NO}- se može odnositi na:
 Aminofenol (višeznačna odrednica)
 2-Aminofenol
 3-Aminofenol
 4-Aminofenol
 Nikotinil alkohol
 Fenilhidroksilamin
 Vince laktam